Plaats in Indonesië
 Sri Mulyo (Babat Toman), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sri Mulyo (Belitang Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sri Mulyo (Madang Suku II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sri Mulyo (Suku Tengah Lakitan Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra